Mutua Madrid Open 2012 (kobiety)
 Mutua Madrid Open 2012 (mężczyźni)